Arraclán puede referirse a:

 el nombre común de la planta Frangula alnus; o 
 el nombre común de la planta Euonymus europaeus.
 nombre común en algunos puntos de España del artrópodo conocido como escorpión.